Antalis aculeata är en blötdjursart som först beskrevs av Sowerby 1860.  Antalis aculeata ingår i släktet Antalis och familjen Dentaliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
aculeata